Максимир може да се односи на:
 Максимир, градску четврт у Загребу
 Парк Максимир, парк-шума у Загребу
 Стадион Максимир, стадион у Загребу
 НК Максимир, мушки фудбалски клуб из Загреба
 ЖНК Динамо-Максимир (раније познат као ЖНК Максимир) (hr), женски фудбалски клуб из Загреба